Orchestra steht für:

 Orchestra (Kunst), ein antiker Tanzplatz
 Orchestra (IT), eine Message Oriented Middleware der soffico GmbH

Siehe auch:
 Orchester
 Orchestra Baobab